Földesi Gyula (1983) Fideszes politikus, országgyűlési képviselő
Földesi Gyula (1875–1947) ruszin nyomdász, politikus